Aleksandra Panova e Urszula Radwańska erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Biarritz 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Séverine Beltrame e Laura Thorpe che hanno battuto in finale Lara Arruabarrena Vecino e Mónica Puig
| punteggio = 6–2, 6–3

Teste di serie

 Mandy Minella /  Stefanie Vögele (primo turno)
 Eva Hrdinová /  Mervana Jugić-Salkić (semifinali)

 Pauline Parmentier /  Virginie Razzano (primo turno) 
 Eva Birnerová /  Magdaléna Rybáriková (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ de Biarritz 2012